Nyssia ochracea är en fjärilsart som beskrevs av Newstad 1919. Nyssia ochracea ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
ochracea